Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Эйбар» 75-м в его истории и вторым в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Эйбар» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Эйбар»  
 ФК «Эйбар» в сезоне 2015/16 на сайте soccerway.com

2015/2016
Эйбар